{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |

Зачёт кубка мира

Мужчины

Зачёт кубка наций

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

Победы на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022
Кубок мира по лыжному двоеборью